Een verkeersweg:
N303 (België)
N303 (Frankrijk)
N303 (Nederland), zie Provinciale weg 303